Карлыкуль

 Карлыкуль (озеро)
 Карлыкуль (деревня), Карлыкулева — исчезнувшее селение, входившая в регион: Азнаевская волость, Стерлитамакский кантон, БАССР, затем в  Стерлитамакский район